Nachhand bezeichnet
eine Spielreihenfolge, siehe Vorhand und Nachhand
den hinteren Teil des Rumpfes beim Pferd, siehe Exterieur (Pferd)